Сарич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сарич, Кори (род. 1978) — канадский хоккеист хорватского происхождения, защитник.
 Сарич, Никола (род. 1991) — датский футболист, нападающий клуба «Б.1908», экс-игрок молодёжных сборных Дании.